Виктор Иванович Парамонов () — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант авиации.

Биография 
Родился в 1917 году в Москве. Член КПСС.

С 1937 года — на военной службе, общественной и политической работе. В 1937—1974 годах — лётчик в составе 38 и 8 отдельных истребительных авиационных эскадрилий, затем 5-го иап ВВС Балтийского флота, участник боёв на реке Халхин-Гол, участник советско-финской войны, участник Великой Отечественной войны, заместитель командира, командир эскадрильи. Совершил 462 боевых вылета, одержал 10 личных побед. Командир 314-го иап, командир 405-го иап, заместитель командира 303-й иад, командир 26-й дивизии ПВО в Иркутске, командир 21-го корпуса ПВО в Североморске, специалист РВС Кубы, заместитель начальника Генштаба войск ПВО страны по боевому управлению.

Представлялся к званию Героя Советского Союза.

Делегат XXIII съезда КПСС.

Умер в Москве после 2009 года.

Ссылки 
 Большая биографическая энциклопедия. 2009.
 Парамонов
 Парамонов на сайте Память народа

Генерал-лейтенанты авиации (СССР)
Представленные к званию Героя Советского Союза
Делегаты XXIII съезда КПСС
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Лётчики Великой Отечественной войны
Участники боёв на Халхин-Голе (СССР)
Генерал-лейтенанты (СССР)